Zakrzewscy herbu Bogoria – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Samson – polski ród szlachecki
 Zakrzewscy herbu Wyssogota – polski ród szlachecki